Бейраух — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Бейраух, Александр Яковлевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4442; 18 декабря 1830.
 Бейраух, Фёдор Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6043; 3 декабря 1839.

См. также 
 Вейраух